Kürti István
 Kürti István (?–1613) evangélikus püspökhelyettes, egyházi író

Kürthy István
 Kürthy István (1820–1898) honvéd ezredes, országgyűlési képviselő
 Kürthy István (1859–1943) főispán, országgyűlési képviselő